

Patronyme 

 Joseph Legros (1739-1793), chanteur et compositeur français ;
 Sauveur Legros (1754-1834), poète, écrivain, peintre, aquarelliste, dessinateur et graveur français français ;
 Alphonse Legros (1837-1911), peintre et graveur français ;
 René Legros (1872-1954), inventeur et constructeur de moteurs et d'automobiles ;
 Jean Legros (1917-1981), peintre et sculpteur français ;
 Auguste Legros (1922-2008), personnalité politique réunionnaise ;
 Fernand Legros (1931-1983), marchand de faux tableaux français ;
 Claude Legros (1932-), acteur français ;
 Jean-Claude Legros (1940-), poète réunionnais ;
 Robert Legros (1945-), philosophe belge ;
 Jacques Legros (1951-), journaliste, présentateur télévisé et producteur français ;
 Florence Legros (1960-) économiste française ;
 James LeGros (1962-), acteur américain ;
 Mélanie Legros (1976-), gymnaste artistique française ;
 Guillaume Legros, plus connu comme Saype (1989-), artiste contemporain français spécialiste de l'art urbain et du land art ;
 Romain Legros (1996-), trampoliniste français.

Patronyme français